A59 är en motorväg i västra Tyskland.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - Följ Kölner Ring

|}

A059
A059
Listor över avfartsnummer